Легенда о динозавре — многозначное понятие

 «Легенда о динозавре» — японский кинофильм в жанре кайдзю эйга
 «Легенда о динозавре» — биографическая книга, повествующая об истории российской рок-группы «Ария»